Toto je seznam významných hvězd v souhvězdí Malého Medvěda, seřazených podle jasnosti.

Související články 
Seznam hvězd

Malý medvěd